Litwinow (russ. Литвинов) oder Litwinowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Litwinow (* 1987), kasachisch-deutscher Fotograf
 Ivy Litwinow (1889–1977), englische Schriftstellerin
 Jelisaweta Fjodorowna Litwinowa (1845–1919), russische Mathematikerin und Pädagogin
 Juri Litwinow (* 1978), kasachischer Eiskunstläufer
 Ljudmila Anatoljewna Litwinowa (* 1985), russische Leichtathletin
 Maxim Maximowitsch Litwinow (1876–1951), sowjetischer Politiker
 Nikolai Wladimirowitsch Litwinow (1907–1987), sowjetischer Schauspieler und Regisseur
 Ruslan Romanowitsch Litwinow (* 2001), russischer Fußballspieler

 Wjatscheslaw Georgijewitsch Litwinow (* 2001), russischer Fußballspieler
 Wladimir Iwanowitsch Litwinow, kaiserlich-russischer Admiral

Siehe auch:
 Litvinova
 Litvínov